Isabelle Grellier, un professeur de théologie (1954 - ) ;

 Jean Grellier, un homme politique français (1947 - ) ;

 Michèle Grellier, une actrice française (1938 - ) ;

 Fabien Grellier, un cycliste français (1994 -).